Ди Сильвестри () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ди Сильвестри, Анжелика (род. 1965) — доминикская лыжница, участница Олимпийских игр в Сочи.
 Ди Сильвестри, Гари (род. 1967) — доминикский лыжник, участник Олимпийских игр в Сочи.